Paul West (bassist), een Amerikaanse jazzbassist
 Paul West (pianist), een Amerikaanse jazzpianist en -zanger
 Paul West (schrijver), een Amerikaanse schrijver en dichter
 Paul West (voetballer), een Britse voetballer en manager
 Paul West (liedschrijver), schreef liedteksten voor Broadwaymusicals in 1902-1912
 Paul West (scenarioschrijver) (1871-1918), Amerikaans scenarioschrijver voor diverse stomme films